Fazer bezeichnet:

 ein Motorrad der Marke Yamaha, siehe Yamaha Fazer
 eine finnische Marke für Süßigkeiten und Backwaren, siehe Fazer (Unternehmen)
 Mitglied eines FernAufklärungsZuges (FAZ’er) in der Nationalen Volksarmee

Fazer ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Fazer (1866–1932), finnischer Bäcker, Konditor, Chocolatier und Unternehmer
 Léa Fazer (* 1965), Filmregisseurin, Drehbuchautorin und Schauspielerin